Алексей Николаевич Миронов:
 Миронов, Алексей Николаевич (род. 1977) — российский биатлонист.
 Миронов, Алексей Николаевич (1919—1969) — советский лётчик-бомбардировщик, Герой Советского Союза.